Nattvarden kan syfta på:

 Nattvarden – den sista måltid som Jesus delade med sina apostlar på torsdagsaftonen före sitt lidande och åtföljande korsfästelse, se Den sista måltiden
 Nattvarden – den mest särpräglade ritualen i den kristna religionen, se Nattvard
 Nattvarden – en muralmålning av Leonardo da Vinci
 Nattvarden (målning av Tintoretto), en målning av Tintoretto
 Nattvardspsalm – psalmer i samband med nattvarden
 Nattvardskärl – de kärl som används för förvaring, presentation och servering av brödet och vinet vid nattvarden
 Nattvardsvin – det vin som används vid den kristna ceremonin nattvard
 Nattvardsbullan – en kättarbulla, som förr upplästes på skärtorsdagen

TV och teater
 Nattvarden (pjäs) – teaterpjäs från 1985 av Lars Norén
 Nattvard (TV-program) – ett humorprogram från Steve i Lund

Se även
 Nattvarden (konst) – konstverk med Nattvarden som motiv
 The Last Supper – flera betydelser
 Den sista måltiden (olika betydelser)
 Jesu sista måltid